Mayberg steht für
 Helen S. Mayberg (* 1956), US-amerikanische Neurologin
 Katharina Mayberg (1925–2007), deutsche Schauspielerin
 Mayberg (Musiker) (* 2000), deutscher Singer-Songwriter
 Mayberg (Gemeinde Diersbach), Ort in Österreich

Siehe auch:
 Maiberg